Uitgaan, specifiek 's nachts
 Nachtleven (roman), misdaadroman van schrijver Dennis Lehane